Rulli ist der Familienname folgender Personen:
 Erminio Rulli (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Gerónimo Rulli (* 1992), argentinischer Fußballtorhüter
 Sebastián Rulli (* 1975), argentinischer Schauspieler und Model
 Stefano Rulli (* 1949), italienischer Drehbuchautor